Новый Труд — название населённых пунктов:

Россия 
 Новый Труд — посёлок в Тегульдетском районе Томской области.

Украина 
 Новый Труд — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новый Труд — село в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
Новая Праця